Arcieparchia di Tiro dei Maroniti, circoscrizione della Chiesa maronita
 Arcieparchia di Tiro dei Melchiti, circoscrizione della Chiesa cattolica greco-melchita